US 13 (U.S. Route 13) — скоростная автомагистраль, проходящая по восточному побережью США по территории Северной Каролины, Виргинии, Мэриленда, Делавэру и Пенсильвании. Протяжённость магистрали составляет 833,33 километров.

Протяженность магистрали

Крупные города 
 Голдсборо (Северная Каролина)
 Гринвилл (Северная Каролина)
 Норфолк (Виргиния)
 Вирджиния-Бич (Виргиния)
 Солсбери (Мэриленд)
 Сифорд (Делавэр)
 Довер (Делавэр)
 Уилмингтон (Делавэр)
 Филадельфия (Пенсильвания)

Дороги Северной Каролины
Дороги Виргинии
Дороги Мэриленда
Дороги Делавэра
Дороги Пенсильвании